Зо́щенко — дворянский род Полтавской губернии.

Известные представители 
 Зощенко, Александр Петрович (1868—1936) — русский военачальник, генерал-майор Колчаковской армии.
 Зощенко Алексей Петрович (1867 — ?) — полковник Колчаковской армии, брат предыдущих.
 Зощенко Георгий Петрович (1875 — ?) — брат предыдущего, полковник Колчаковской армии.
 

Михаил Зощенко